El Ksiba är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Beni-Mellal och regionen Tadla-Azilal, i den nordöstra delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. El Ksiba ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt El Ksiba är kuperad norrut, men söderut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om El Ksiba. Runt El Ksiba är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. El Ksiba är det största samhället i trakten. I omgivningarna runt El Ksiba 

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tadla-Azilal